unitárius vallás, azon keresztény gyökerű irányzatok gyűjtőneve, amelyek Isten egységében hisznek, és elutasítják a Szentháromság tanítását
 unitárius állam, olyan állam, amely nem tagolódik részleges államisággal rendelkező alkotóelemekre; lényegében a föderatív állam ellentéte